Эслоэ () — коммуна в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Подчиняется административному округу Арнсберг. Входит в состав района Хохзауэрланд. Население составляет 9149 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 113,37 км². Официальный код — 05 9 58 016.

Коммуна подразделяется на 4 сельских округа.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт коммуны

Города Северного Рейна-Вестфалии